Arbor Oaks bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Arbor Oaks (Florida), im Hillsborough County
 Arbor Oaks (Texas), im Harris County